Ефимович — фамилия. 

Известные носители:

 Ефимович, Андрей Александрович (1773—1823) — русский военачальник, генерал-майор, участник русско-турецких и Наполеоновских войн.
 Ефимович, Борис Васильевич — советский архитектор.
 Ефимович, Кондратий Дмитриевич (1815—1847) — русский драматург и театральный критик.
 Ефимович, Матвей Николаевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор.

Ссылки